Cao kan som auktorsförkortning betyda:

 Hua-Zhi Cao
 Wencong Cao
 Wen-Xuan Cao

Robotskapade auktorsförkortningar